В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Бетсі Нагелсен і Енн Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Нідеффер і Кенді Рейнолдс 2-6, 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Кеті Горват /  Міма Яушовец (1-ше коло)
 Клаудія Монтейру /  Івонн Вермак (1-ше коло)

 Бетсі Нагелсен /  Енн Вайт (чемпіонки)
 Бонні Гадушек /  Крістіан Жоліссен (півфінал)
 Леле Форуд /  Джоанн Расселл (2-ге коло)
 Іванна Мадруга-Оссес /  Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Florida